Kettuniemi är en udde i Finland. Den ligger i Enare i landskapet Lappland, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Kettuniemi.  Trakten runt Kettuniemi är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Lappland, Finland
Enare kommun